Сорок третий чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 3 сентября 1988 года по 17 марта 1989 года. Победителем тринадцатый раз подряд стал ЦСКА.

Регламент чемпионата 
После окончании прошлого сезона мнения о его порядке проведения (с играми на вылет) разделились. Тренеры финалистов Виктор Тихонов и Владимир Юрзинов отрицательно отнеслись к такой формуле турнира (тренер рижан допустил её только при отсутствии чемпионата мира, как было в прошедшем сезоне), тренер бронзовых призёров Юрий Моисеев высказался положительно, мотивируя это повышенным интересом зрителей, тренер последнего участника плей-офф, Игорь Дмитриев, затруднился с оценкой. Новый сезон прошёл по формуле двух позапрошлых чемпионатов, с тем отличием, что на финальной стадии учитывались результаты игр первого этапа только между её участниками.
Изменилась формула переходного турнира между первой и второй лигами. Теперь в нём участвовало 20 команд вместо 10. 
Из второй лиги выбывало три команды вместо одной. 
Турнир среди команд КФК был проведён в кубковом формате.

Высшая лига 
К играм в высшей лиге были допущены 10 лучших команд прошлого сезона и четыре победителя переходного турнира – по две из высшей и первой лиг. После первого этапа первые десять команд продолжали разыгрывать медали, последние четыре вели борьбу за право остаться в высшей лиге.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 3 сентября по 29 ноября. СКА только победой над ЦСКА в последнем туре обеспечил себе место в десятке.

Финал 
Матчи прошли с 14 января по 17 марта. Команды провели двухкруговой турнир с учётом личных встреч на первом этапе. ЦСКА, потеряв на первом этапе 13 из 14 очков с командами из первой десятки, и начав второй этап с минимальным преимуществом, тем не менее за три тура до конца чемпионата занял первое место, после чего проиграл ещё два матча.

Составы призёров 

Золотые медали — ЦСКА Москва. 

Евгений Белошейкин, Алексей Ивашкин, Максим Михайловский, Леонид Герасимов, Константин Бахуташвили; Алексей Гусаров, Алексей Касатонов, Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов,  Владимир Малахов,  Игорь Кравчук, Сергей Стариков, Сергей Зубов, Игорь Стельнов, Игорь Малыхин, Игорь Иванов, Борис Миронов; Сергей Макаров, Игорь Ларионов, Владимир Крутов, Вячеслав Быков, Андрей Хомутов, Валерий Каменский, Сергей Федоров, Павел Буре,  Александр Могильный, Евгений Давыдов, Игорь Вязьмикин,  Игорь Чибирев, Павел Костичкин, Валерий Зелепукин,  Андрей Коваленко, Алик Гареев, Михаил Васильев, Александр Зыбин, Андрей Кузьмин, Андрей Скабелка, Денис Винокуров, Егор Башкатов. Старший тренер  —  Виктор Тихонов, тренеры  —  Владимир Попов, Борис Михайлов. 

Серебряные медали — «Химик» Воскресенск

Алексей Червяков, Сергей Киряхин, Вадим Привалов; Игорь Никитин, Сергей Селянин, Андрей Басалгин, Александр Смирнов, Игорь Монаенков, Алексей Яшкин, Андрей Яковенко, Сергей Акулов, Вадим Мусатов, Николай Сырцов, Кирилл Поваренкин; Герман Титов, Дмитрий Квартальнов, Андрей Квартальнов, Вячеслав Козлов, Александр Черных, Валерий Брагин, Роман Оксюта, Леонид Трухно,  Сергей Востриков, Альберт Мальгин,  Владимир Щуренко, Юрий Клемешов, Лев Бердичевский, Николай Ванин, Андрей Галкин. Старший тренер  —  Владимир Васильев, тренеры  —  Валерий Гущин, Геннадий Сырцов.

Бронзовые медали — «Крылья Советов» Москва

Олег Браташ, Сергей Дроздов; Дмитрий Миронов, Федор Канарейкин,  Андрей Смирнов, Сергей Макаров, Константин Курашов, Юрий Страхов, Александр Лысенко, Валерий Бондарев, Сергей Дегтярев;

Александр Кожевников, Юрий Хмылев, Сергей Немчинов, Сергей Пряхин, Сергей Харин, Игорь Есмантович, Михаил Панин, Иван Авдеев, Евгений Штепа, Сергей Одинцов, Виктор Гордиюк, Сергей Золотов, Павел Кадыков, Андрей Потайчук, Игорь Расько. Старший тренер  —  Игорь Дмитриев, тренеры  —  Юрий Лебедев, Сергей Котов.

Лучшие бомбардиры 
Сергей Макаров (ЦСКА) – 54 очка (21+33)
Владимир Крутов (ЦСКА) – 41 очко (20+21)
Анатолий Чистяков («Трактор» Челябинск) – 40 очков (9+31) 
Вячеслав Быков (ЦСКА) – 36 очков (16+20) 
Андрей Хомутов (ЦСКА) – 35 очков (19+16) 
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 34 очка (21+13)
Александр Белявский («Динамо» Рига) – 34 очка (19+15)
Юрий Хмылёв («Крылья Советов» Москва) – 34 очка (16+18)
Дмитрий Квартальнов («Химик» Воскресенск) – 32 очка (20+12)
Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) – 32 очка (19+13)
Юрий Шипицын («Спартак» Москва) – 32 очка (14+18)

Лучшие снайперы 
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 21 шайба
Сергей Макаров (ЦСКА) – 21 шайба
Владимир Крутов (ЦСКА) – 20 шайб
Дмитрий Квартальнов («Химик» Воскресенск) – 20 шайб
Александр Белявский («Динамо» Рига) – 19 шайб
Рамиль Юлдашев («Сокол» Киев) – 19 шайб
Андрей Хомутов (ЦСКА) – 19 шайб 
Валерий Каменский (ЦСКА) – 18 шайб 
Александр Семак («Динамо» Москва) – 18 шайб
Сергей Яшин («Динамо» Москва) – 18 шайб

Лидеры по штрафным минутам 
Евгений Шастин («Сокол» Киев) – 55 минут
Александр Фаткуллин («Спартак» Москва) – 54 минуты
Игорь Евдокимов (СКА Ленинград) – 54 минуты
Илья Бякин («Автомобилист» Свердловск) – 53 минуты
Олег Микульчик («Динамо» Москва) – 52 минуты
Владимир Шашов («Динамо» Рига) – 52 минуты
Андрей Мартемьянов («Автомобилист» Свердловск) – 50 минут
Михаил Милехин («Трактор» Челябинск) – 48 минут
Анатолий Тимофеев («Трактор» Челябинск) – 48 минут
 Андрей Смирнов («Крылья Советов» Москва) – 46 минут

Призы и награды

Лучшие игроки сезона (символическая сборная) 
Не назывались.

Список 34-х лучших

Факты чемпионата

Переходы 
 В ЦСКА перешёл Владимир Малахов («Спартак»)

Результаты матчей
Самый крупный счёт был зафиксирован в матче ЦСКА - «Динамо» Харьков – 15-2, и ещё 3 матча закончились с разницей в 9 шайб.
Самыми результативными стали матч ЦСКА - «Динамо» Харьков – 15-2, и матч «Химик» - «Сокол» – 8-6. 
Наименее результативным стал матч «Химик» - «Трактор» – 1-0.

Суперсерия 
Первая шестёрка первенства получала право на участие в Суперсерии. Ещё 2 путёвки разыгрывались в Кубке лиги, где участвовали лучшие 10 команд чемпионата. Так как в финал Кубка прошли команды из первой шестёрки, право сыграть с клубами НХЛ получили занявшие 7 и 8 места «Спартак» и СКА.

Переходный турнир между высшей и первой лигами 
Матчи прошли с 17 января по 29 апреля. Согласно регламента в высшую лигу выходили 4 лучшие команды, но, после решения о расширении высшей лиги, по окончании сезона туда были переведены также и 5 и 6 команды турнира.

Первая лига 
К играм были допущены участники прошлого сезона, за исключением перешедших по итогам переходных турниров и матчей двух команд в высшую и трёх во вторую лигу, две команды из высшей лиги и три команды из второй.

Предварительный этап 
Матчи прошли с 9 сентября по 26 декабря в двух зонах в 4 круга. По три лучшие команды зон играли в переходном турнире за место в высшей лиге, по две худшие в переходном турнире за право остаться в первой. Остальные играли за 7-16 места.

Западная зона

Восточная зона

Турнир за 7-16 места 
Матчи прошли с 17 января по 25 апреля.

Переходный турнир между первой и второй лигами 
Первые четыре команды первой и второй зон были объединены в западную зону, третьей и четвёртой в восточную. К ним присоединились соответственно по две худшие команды из западной и восточной зон первой лиги.
Согласно регламента по 2 лучшие команды зон выходили в первую лигу, но, в связи с расширением высшей лиги, по окончании сезона туда перевели также и третьи команды зон.

Западная зона

Восточная зона

Вторая лига 
К участию допустили команды прошлого сезона, кроме трёх команд, перешедших в первую лигу и расформированного «Бинокора», три команды вылетевшие из первой лиги, и победитель соревнований КФК. Также сыграли команды «Россия» (4-е место в соревнованиях КФК) и «Кварц».

Предварительный этап 
Игры прошли в четырёх зонах в 4 круга.
Первые четыре команды зон выходили в переходный турнир за право играть в первой лиге, Остальные продолжали бороться за право остаться во второй лиге.

1-я зона

2-я зона 
Матчи прошли с 17 сентября по 18 декабря.

3-я зона

4-я зона

Турниры за 9-18/9-17 места 
Команды первой и второй зон были объединены в западную зону, третьей и четвёртой в восточную. Соревнования проводились в 4 круга без учёта ранее набранных очков. Последние три команды каждой зоны (за исключением выступавшей вне конкурса команды ШВСМ-МЦОП), играли за право остаться во второй лиге.

Западная зона

Восточная зона

Турнир за право остаться во второй лиге 
Матчи прошли с 5 по 11 мая в Куйбышеве. Согласно регламента последние три команды покидали соревнования команд мастеров, но в июне было принято решение оставить во второй лиге все команды.

Всесоюзный турнир команд КФК 
Соревнования прошли с декабря по апрель. Победитель получал право играть во второй  лиге чемпионата СССР.

1/8 финала 

ШВСМ Ярославль - «ВЭМ» Пенза – 5-6, 7-3, 21-2, 5-5
«Жигули» Курумоч - «Волгарь» Волгоград – 3-8, 7-8, 8-0, 8-4
«Алюминщик» Новокузнецк - «Янтарь» Томск-7 – 2-3, 14-2, 6-1, 15-3 
ШВСМ Челябинск - «Полиграфмаш» Шадринск – 4-5, 6-1, 4-3, 4-2
«Металлург» Серов - «Горняк» Рудный – 7-3, 6-1, 8-3, 4-4
«Беломорец» Северодвинск - «Горняк» Оленегорск – 8-2, 4-3, 8-3, 7-4
«Нефтехимик» Нижнекамск - «Факел» Киров – 10-4, 9-11, 5-1, 4-2
«Ермак» Ангарск - «Металлург» Ачинск – 2-6, 2-8, 5-2, 6-4
«Нефтяник» Ноябрьск - «Строитель» Надёжный – 4-3, 1-2, 2-4, 1-10

1/4 финала 

ШВСМ Ярославль - «Беломорец» Северодвинск – 6-4, 5-2, 5-2, 5-2
«Нефтехимик» Нижнекамск - «Жигули» Курумоч – 2-1, 15-3, 13-2, 6-5
«Алюминщик» Новокузнецк - «Металлург» Ачинск – 2-7, 4-8, 6-4, 11-1
ШВСМ Челябинск - «Металлург» Серов – 8-0, 8-1, 5-1, 6-2

1/2 финала 

ШВСМ Ярославль - «Нефтехимик» Нижнекамск – 8-1, 6-4, 5-6, 3-4
«Алюминщик» Новокузнецк - ШВСМ Челябинск – 5-3, 6-3, отказ ШВСМ
«Строитель» Надёжный - «Алюминщик» Новокузнецк – 4-3, 3-5, 5-10, 0-15

Финал 

ШВСМ Ярославль - «Алюминщик» Новокузнецк – 4-5, 3-4, 6-2, 6-3

См. также 

 Кубок Лиги 1989 года

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1988-89 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1985/1986 - 1989/1990. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1985/1986 - 1989/1990. Справочник. Москва. 2016.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1988-1989
 http://www.hockeystars.ru/art1989.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1988 год в хоккее
1989 год в хоккее